«Да́угава» — название ряда футбольных клубов в Риге:

 «Даугава» — существовал с 1944 по 1990 год.
 «Даугава» — существовал с 2003 по 2015 год, в 2003—2011 годах известен как «Юрмала» и «Юрмала-VV», представлял город Юрмала, с марта 2012 года базировался в Риге.
 «Даугава» — название существовавшего в 2005—2010 годах клуба «Даугава/РФШ» в период с 2008 по 2009 год (в 2005—2007 годах — «Даугава 90», в 2010 — «Даугава»/РФШ).
 «Даугава» — название существовавшего в 1957—2000 годах клуба «Торпедо» в период с 1996 по 1997 год (в 1998—2000 — ЛУ/«Даугава»).
 Составное название
 «Даугава-2» — фарм-клуб основанной в 2003 году рижской «Даугавы».
 «Даугава/РВЗ» — название существовавшего в 1984—1995 годах клуба «Пардаугава» в 1984 году.
 «Даугава-ЛГИФК» — участник чемпионата Прибалтики 1990 года.
 «ПФК/Даугава» — название существовавшего в период с 1994 по 2002 год клуба  в 2001—2002 годах.
 «Компар/Даугава» — название существовавшего в период с 1991 по 1995 год клуба «Олимпия» в 1992 году и его дублирующего состава в 1993 году.